Ксанти — греческий топоним. Может означать:

 Ксанти — город.
 Ксанти (Икария) — село в сообществе  на острове Икария.
 Ксанти (дим) — община.
 Ксанти (ном) — ном.
  — железнодорожная станция.
 Ксанти (футбольный клуб) — футбольный клуб.
  — нефтяной танкер, в составе Военно-морских сил Греции в 1945—1959 гг.
  — несколько персонажей греческой мифологии.
 (411) Ксанта — астероид.

См. также 
 Ксанф
 Земля Ксанфа